Луканов — фамилия.

 Луканов, Андрей Карлович (1938—1996) — болгарский политик, сын Карло Луканова.
 Луканов, Борис Петрович (род. 1925) — общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Нижнего Новгорода. 
 Луканов, Дмитрий Владимирович (род. 1995) — украинский футболист, нападающий клуба «Заря» (Луганск).
 Луканов, Карло Тодоров (1897—1982) — болгарский политик, сын Тодора Луканова.
 Луканов, Тодор (1874—1946) — болгарский политик, деятель БРСДП и Болгарской коммунистической партии, Народный депутат Болгарии.

 Луканова, Алла Геннадьевна — советский и российский искусствовед.